Сен-ан-Гоэль:

 Сен-ан-Гоэль — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Сен-ан-Гоель.
 Сен-ан-Гоэль — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.